Ту () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 165 км на південь від Парижа, 80 км на південний схід від Орлеана, 45 км на північний схід від Буржа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Ту на сайті французького Національного інституту географії
 Ту на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Ту на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Ту на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Ту на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шер